Everlast – amerykański raper, członek grupy House of Pain
 Everlast – marka sprzętu bokserskiego